Smedsholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smedsholm, Björneborg, Satakunta, 
 Smedsholm, Pargas, Åboland,

Se även
Smedsholmen
Smedsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar